Гладовка () — деревня на севере Словакии района Тврдошин Жилинского края. Находится в исторической области Орава.

Население на 31 декабря 2019 года — 1051 человек.

Первое письменное упоминание о деревне относится к 1598 году, тогда носила название Елешня.

После распада Австро-Венгрии перешла в состав новообразованной Чехословакии. В 1920—1924 и 1938—1939 годах Гладовка в результате чехословацко-польских приграничных конфликтов принадлежала Польше, в 1939—1945 годах — Словакии, с 1945 по 1993 годах — ЧССР.

Достопримечательности 
 Римско-католическая церковь Успения Девы Марии 1808 года

Ссылки 
 Сайт Гладовки

Населённые пункты Словакии